Ibon Begoña Zubiaur – ex calciatore spagnolo
 Iker Begoña Zubiaur – ex calciatore spagnolo
 José Benjamín Zubiaur – educatore e dirigente sportivo argentino
 Plácido Bilbao Zubiaur – calciatore spagnolo
 Unai Elorriaga Zubiaur – ciclista spagnolo